Das Player’s Ltd. Challenge Canadian Open 1990 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Montreal. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 28. Juli bis 5. August 1990 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Katerina Maleewa mit 6:1, 6:7 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Betsy Nagelsen / Gabriela Sabatini mit 3:6, 6:2 und 6:2 gegen Helen Kelesi / Raffaella Reggi.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Montreal